

Elitarna runda kwalifikacyjna 
Do tej rundy kwalifikacyjnej awansowały dwie najlepsze reprezentacje z grup kwalifikacyjnych oraz dwa zespoły z trzecich miejsc. 28 zespołów zostały podzielone na cztery siedmiozespołowe koszyki z których wylosowano siedem grup po cztery zespoły. Do Serbii pojadą zwycięzcy grup.

Podział na koszyki

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej